Simpson Peak kan syfta på följande:
 Simpson Peak, Antarktis, en bergstopp i Antarktis
 Simpson Peak, British Columbia, en bergstopp i Kanada